Штойбер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Штойбер, Карл (род. 1907) — австрийский футболист, нападающий.
 Штойбер, Эдмунд (род. 1941) — германский политик, бывший председатель партии ХСС и премьер-министр Баварии.